Concilio puede referirse a:

Asambleas
 Concilio, reunión o asamblea eclesiástica.
 Concilio ecuménico
 Concilios de Toledo, asambleas político-religiosas del reino visigodo de Toledo.
 Concilio de tres fuegos alianza entre grupos indígenas de América del Norte a finales del  y comienzos del .
 Concilio de Gangra
 Concilio de Riga
 Concilios de Dijon

Topónimo
 Concilio, localidad española (provincia de Zaragoza).